

Cinéma et télévision 

 The Dance est un documentaire américain réalisé par John Darling Haynes en 2003 ;
 The Dance est un court-métrage américain réalisé par Pete Guzzo en 2005 ;
 The Dance est un film américain réalisé par McKay Daines en 2007 ;
 The Dance est un film américain réalisé en 2008 ;

Musique

Chanson 

 The Dance est une chanson de Garth Brooks publiée en 1989 sur l'album Garth Brooks.

Album 

 The Dance est un album du groupe Fleetwood Mac sorti en 1997 ;
 The Dance est un maxi du groupe Within Temptation sorti en 1998.